Кокор — российский остров в Финском заливе.
 Кокор — принадлежность артиллерийского орудия.

См. также 

 Кокора — озеро на Таймыре
 Коокор — киргизский сосуд.